Сильвер:

Персоналии 
 Сильвер, Адам (род. 1962) — адвокат и комиссар НБА.
 Сильвер, Амос Дов (род. 1984) — «Король наркоинтернета», основатель сети Telegrass
 Сильвер, Джош (род. 1962) — американский музыкант и продюсер.
 Сильвер, Джоэл (род. 1952) — американский голливудский кинопродюсер.
 Сильвер, Йенни (род. 1974) — шведская певица.
 Сильвер, Леон (1925—2022) — американский геолог.
 Сильвер, Понтус (род. 1991) — шведский футболист, полузащитник.
 Сильвер, Рон (1946—2009) — американский актёр.
 Сильвер, Селена (род. 1979) — австралийская порноактриса.
 Сильвер, Спенсер (1941—2021) — американский химик и изобретатель.
 Сильвер, Сэнди (род. 1969) — канадский политик.
 Сильвер, Хорас (1928—2014) — джазовый пианист и композитор США.

Составные фамилии 
 Кенни-Сильвер, Керри (род. 1970) — американская актриса, певица, сценарист, продюсер и комик.

Псевдонимы 
 Лия Сильвер (род. 1999) — российская порноактриса.
 Стэйси Сильвер (род. 1981) — чешская порноактриса.
 Шэйен Сильвер (род. 1978) — порноактриса США.

Персонажи 
 Джон Сильвер — пират, персонаж романа Р. Л. Стивенсона «Остров сокровищ».
 Ёж Сильвер — антропоморфный персонаж серии компьютерных игр и комиксов Sonic the Hedgehog.
 Эйрин Сильвер — персонаж американского телесериала «90210: Новое поколение».

Другое 
 «Сильвер» — российская рок-группа.
 «Сильвер Старс» — южноафриканский футбольный клуб.

См. также 
 Сильверий
 Сильверия
 Сильвера
 Сильверадо
 Silver
 Silver Pictures
 Сильвертон
 Сильверс
 Сильверстоун
 Сильвермастер
 Силвер-Крик
 Зильбер